A Sziamon (s3-ỉmn; „Ámon fia”) ókori egyiptomi férfinév. Női változata: Szitamon. Híres viselői:

 Sziamon fáraó, XXI. dinasztia
 Sziamon herceg, I. Jahmesz fia
 Sziamon herceg, III. Thotmesz fia
 Sziamon herceg, II. Ramszesz fia, 25. a hercegek listáján

Források

Ókori egyiptomi nevek